Subiaco (Italië), een gemeente in de provincie Rome in Italië
Subiaco (Australië), een plaats in de staat West-Australië in Australië
Subiaco (Arkansas), een plaats in de staat Arkansas in de Verenigde Staten
Subiaco (Congregatie van de orde der benedictijnen)